Оригінал (від  — первісний) — первісний, справжній.

Оригінал документа 
Українське законодавство надає визначення оригіналу за категоріями документа.
Оригінал службового документа — примірник службового документа, що має оригінальний підпис посадової (службової) особи установи.

Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис».

Видавнича справа 
У видавничій справі — текстовий або графічний твір, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання і підготовлений для виготовлення друкарської форми.
Оригінали класифікуються на такі типи:
 Образотворчі оригінали, за характером які у них елементів, можуть бути штриховими і напівтоновими, чорно-білими та кольоровими; за технікою виконання — малюнки, фотографії, поліграфічні відбитки або комп'ютерна графіка;
 Текстові оригінали, залежно від виконання, діляться на машинописні, друковані — для видання без зміни, для видання із змінами, кодовані (на магнітному або оптичному носієві), репродуковані текстові оригінал-макети, рукописні;
 Авторський оригінал — текстовий та ілюстративний матеріал, що підготовлений автором чи колективом авторів до передачі у видавництво для підготовки до видання;
 Видавничий оригінал — матеріал, що надходить у виробництво після редакційної підготовки і підлягає відтворенню поліграфічними засобами. До нього відносяться текстові, ілюстраційні, змішані оригінали, оригінал-макети та інші.

Українське законодавство використовує наступні терміни:;
 авторський оригінал — друкований авторський текст з візуальними матеріалами, розміщеними на відповідних сторінках тексту;
 видавничий оригінал — комплект оригіналів усіх частин видання (текст, візуальні матеріали, розміщені на відповідних сторінках тексту), що пройшов редакційно-видавниче опрацювання;
 оригінал-макет.

Образотворче мистецтво 
У галузі образотворчого мистецтва — справжній художній твір на відміну від підробки, копії або репродукції. Термін оригінал вживається і як позначення художнього твору, який слугує зразком для копії. У цьому сенсі слова оригіналом може бути будь-який, в тому числі і не справжній твір.

Економіка 
У документообігу термін «оригінал» вживається відносно першого, основного примірника документа. А в міжнародних торгових угодах: штамп на першому примірнику документа, договора.

Див. також 
 Оригінал-макет
 Рукопис

Примітки

Посилання 
 

Видавнича справа